Шимон Левит (Семён Абрамович Левит, ; род. 1947, Кишинёв) — израильский -ядерщик.

После окончания Ленинградского политехнического института работал ом-физиком в НИИ онкологии АН МССР в Кишинёве. Преподавал иврит на подпольных курсах в Ленинграде и Вильнюсе, занимался сионистской деятельностью. 

Арестован 10 ноября 1970 года в Кишинёве по обвинению в антисоветской агитации, осуждён на два года исправительно-трудовых лагерей 30 июня 1971 года по ст. 67 ч. 1 и ст. 69 УК МССР. Срок отбывал в Дубравлаге.

В январе 1973 года эмигрировал в Израиль, где поступил в докторантуру Института Вейцмана в Реховоте. В 1977 году защитил докторскую диссертацию. В 1978—1982 годах работал в Массачусетском технологическом институте, затем вернулся в Институт Вейцмана. С 1987 года — профессор.

Семья 
 Мать — Перл (Поля) Соломоновна Левит (в девичестве Рабинович).
 Жена — литератор и художник Роза (Шошана) Левит (в девичестве Коварская).

Публикации 
 Path integrals and semi-classical methods for nuclear heavy ion reactions. Weizmann Institute of Science, 1978.
 Phenomenological analysis of the interacting boson model (с R. L. Hatch). Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Nuclear Science, 1982.
 Potential energy surfaces in the classical limit of the IBM-2 (с A. B. Balantekin и B. R. Barrett). Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Nuclear Science, 1983.
 Semiclassical functional integral methods for few and many-body systems. Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Nuclear Science, 1985.
 Mean field solution of QCD₂in the large N limit (с L. L. Salcedo и John W. Negele). Massachusetts Institute of Technology, Laboratory for Nuclear Science, 1990.

Примечания 

Репрессированные в СССР
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Советские диссиденты
Заключённые Дубравлага